Bupleurum laricense är en flockblommig växtart som beskrevs av Marie Clément Gaston Gautier och Timb.-lagr. Bupleurum laricense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
laricense